Toffoli ist der Familienname folgender Personen:

 Elisa Toffoli (* 1977), italienische Sängerin und Songwriterin
 Tyler Toffoli (* 1992), kanadischer Eishockeyspieler